Павел Ананьевич Пилипенко (1897—1975) — генерал-майор Советской Армии, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.

Биография 

Павел Пилипенко родился 16 декабря 1897 года в деревне Аниковичи (ныне — Горецкий район Могилёвской области Белоруссии). В 1918 году он пошёл на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях Гражданской войны на Южном фронте.

С августа 1942 года Пилипенко находился на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Северо-Кавказском, Степном, Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в битве за Кавказ и освобождении Кубани, будучи начальником штаба 23-го стрелкового корпуса 47-й армии Степного фронта. Позднее полковник Павел Пилипенко воевал заместителем командующего артиллерией той же 47-й армии, в этом качестве участвовал в битве за Днепр, лично руководил противотанковой обороной на левом фланге армии и переброской артиллерии на плацдармы на западном берегу реки.

В 1944 году Пилипенко был назначен на должность командующего корпусной артиллерией — заместителя по артиллерии командира 11-го танкового корпуса. Лично возглавлял действия артиллерии корпуса при сопровождении танков в наступательных боях на территории Польши летом 1944 года, в том числе во время освобождения городов Мацеюв, Любомль, Парчев, Радзынь, Лукув и Седльце. Кроме того, успешно руководил действиями корпусной артиллерии во время Висло-Одерской операции, в том числе освобождении городов Зволень, Радом, Томашув и ряда других населённых пунктов.

На завершающем этапе войны Пилипенко принимал активное участие в боях за Берлин, руководил артиллерийским сопровождением танков корпуса во время боёв за немецкую столицу. В тех боях артиллерия корпуса нанесла войскам противника большие потери в боевой технике и живой силе.

После окончания войны Пилипенко продолжил службу в Советской Армии. 11 июля 1945 года ему было присвоено воинское звание генерал-майора артиллерии. После увольнения в запас проживал в Киеве. Умер в 1975 году, похоронен на Лукьяновском военном кладбище Киева.

Награды 
Был награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, рядом медалей, иностранными наградами.

Литература и источники
 Лившиц, В. М. Генерал-майор артиллерии П. Пилипенко// в кн.: С Горками и академией связаны судьбой (события, люди и дела). Книга 4. Заметки краеведа / В. М. Лившиц. – Горки : 2018. – С.10.
 Письмо выпускника училища 1924 года гвардии генерал-майора артиллерии Пилипенко П.А., написанное в 1950 году.НАЧАЛЬНИКУ КИЕВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА КРАСНОЗНАМЕННОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ С.М.КИРОВА. гор.Киев. http://kvzriu.org/forum/viewtopic.php?f=92&t=1869

Примечания 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Военачальники Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Похороненные на Лукьяновском военном кладбище